Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

1501–1600. • 1601–1700. • 1701–1800. • 1801–1900. • 1901–2000.

Források 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája